Konformitätsbewertungsstelle steht für folgende Zertifizierungsstellen für Produkte gemäß ISO/IEC 17065:

 Konformitätsbewertungsstelle (CE-Kennzeichnung)
 Konformitätsbewertungsstelle (Interoperabilität im Schienenverkehr) gemäß Richtlinie (EU) 2016/797 über die Interoperabilität des Eisenbahnsystems in der Europäischen Union
 Konformitätsbewertungsstelle (Mess- und Eichwesen), u. a. gemäß Richtlinie (EU) 2014/32 über die Bereitstellung von Messgeräten auf dem Markt
 Konformitätsbewertungsstelle (Pyrotechnik) gemäß Richtlinie (EU) 2013/29 über die Bereitstellung pyrotechnischer Gegenstände auf dem Markt